

Cinema 
 Always - Per sempre (Always) – film del 1989 diretto da Steven Spielberg
 Always – film del 2011 diretto da Song Il-gon

Musica 
 Always... – album dei The Gathering del 1992
 Always – album di Aziza Mustafa Zadeh del 1993
 Always – singolo dei Bon Jovi del 1994, dall'album Cross Road
 Always – album dei Tin Tin Out del 1998
 Always – singolo di Mai Kuraki del 2001
 Always – singolo dei Saliva del 2003, dall'album Back Into Your System
 Always – singolo dei Blink-182 del 2004, dall'album blink-182
 Always – singolo dei The Butterfly Effect del 2004
 Always – album di June Tabor del 2005
 Always – album di Gabrielle del 2007
 Always – EP dei Big Bang del 2007
 Always – singolo dei Sum 41 del 2008, dalla raccolta All the Good Shit
 Always – album degli Xiu Xiu del 2012

Canzoni
Always – canzone del 1925 scritta da Irving Berlin
Always – canzone di Ed Jordan